Новинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Новинское сельское поселение — входит в Жирновский район, Волгоградская область
 Новинское сельское поселение — входит в Кондопожский район, Карелия
 Новинское сельское поселение — входит в Октябрьский район, Костромская область
 Новинское сельское поселение — входит в Орехово-Зуевский район, Московская область
 Новинское сельское поселение — входило в Скопинский район, Рязанская область